Святосла́в Мстисла́вич — имя русских князей:
 Святослав Мстиславич — князь червенский, сын великого князя киевского Мстислава Изяславича.
 Святослав Мстиславич (ум. после 1176) — сын ростовского князя Мстислава Ростиславича Безокого.
 Святослав Мстиславич (ум. 1310) — князь карачевский и козельский, сын Мстислава Михайловича.
 Святослав Мстиславич (ум. 1239) — князь новгородский, полоцкий, смоленский, сын Мстислава Романовича Старого.
 Примечания